Anamnese
Anamnesis (stijlfiguur)